Institut für Kirchenmusik ist der Name von
 Institut für Kirchenmusik Mainz
 Päpstliches Institut für Kirchenmusik, Rom
 Königliches Musik-Institut Berlin (gegründet 1822, Vorgängerinstitution des heutigen Instituts für Kirchenmusik der Universität der Künste Berlin)

Siehe auch:
 Kirchenmusikalisches Institut (Leipzig)